

Geografia
New Hampshire, stato degli USA.

Biologia
New Hampshire, razza di pollo.